В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 1998 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

В РФ

Москва

Новости 
 В связи с проведением Всемирных юношеских игр в Москве были закуплены автобусы Ikarus-415.33, после окончания Юношеских игр данные автобусы переданы МГТ, однако данные автобусы оказались малопригодными для работы с пассажирами из-за ограниченного количества мест в салоне.
 Испытания в ФАТПе автобуса ЛиАЗ-5256.25 с двигателем Caterpillar-3116 (08202; С 305 АТ 99). Испытания прошли успешно, тогда автобусы "Катерпиллеровской" модификации массово поставлялись в Москву с 1999 по 2005 год.

В мире 
 США — открыто трамвайное движение в городе Мемфис.
 Дания — в октябре прекращено троллейбусное движение в городе Копенгаген.

Транспорт в 1998 году
Годы в истории общественного транспорта